Woodville oder Wydeville ist der Familienname folgender Personen:

 Anthony Woodville, 2. Earl Rivers (auch Anthony Wydeville; um 1440–1483), englischer Adliger
 Antoinette Woodville-Schnitzler (1827–1881), deutsche Malerin 
 Elizabeth Woodville (auch Elizabeth Wydeville; um 1437–1492), englische Königsgattin
 John Woodville (auch John Wydeville; um 1445–1469), britischer Adliger

 Richard Wydeville (auch Richard Woodville; um 1385–um 1441), englischer Militär und Politiker
 Thomas Wydeville (auch Thomas Woodville; um 1364–1435), englischer Politiker

Woodville ist der Name folgender Orte:

in Australien:
 Woodville (New South Wales)
 Woodville (South Australia)

in den Vereinigten Staaten:
 Woodville (Alabama)
 Woodville (Connecticut)
 Woodville (Florida)
 Woodville (Georgia)
 Woodville (Idaho)
 Woodville (Illinois)
 Woodville (Indiana)
 Woodville (Kalifornien)
 Woodville (Kentucky)
 Woodville (Louisiana)
 Woodville (Maryland)
 Woodville (Massachusetts)
 Woodville (Michigan)
 Woodville (Mississippi)
 Woodville (Missouri)
 Woodville (Montana)
 Woodville (New Jersey)
 Woodville (New York)
 Woodville (North Carolina)
 Woodville (Ohio)
 Woodville (Pennsylvania)
 Woodville (Rhode Island)
 Woodville (South Carolina)
 Woodville (South Dakota)
 Woodville (Tennessee)
 Woodville (Texas)
 Woodville (Virginia)
 Woodville (West Virginia)
 Woodville (Wisconsin), im St. Croix County
 Woodville (Town, Calumet County), Town(ship) in Wisconsin 
 Woodville Gardens, Ohio
 Woodville Hills, Indiana

in England:
 Woodville (Derbyshire)

in Kanada:
 Woodville (Ontario)

in Neuseeland:
 Woodville (Neuseeland)

Siehe auch:
 Woodsville
  Woodville-Schnitzler